Синан-паша се може односити на:

 Синан-паша Сијерчић, османски војсковођа
 Синан-паша Боровинић, османски велики везир
 Коча Синан-паша